Drogo Bolsón (en inglés Drogo Baggins) es un personaje ficticio que pertenece al legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien. Es un hobbit, hijo de Fosco Bolsón y Rubí Bolger. Casado con Prímula Brandigamo, su único hijo es Frodo Bolsón. El señor Drogo Bolsón nunca dio mucho que hablar, hasta que se ahogó.

Historia 
Drogo Bolsón nace el 2908 (1308 C.C.), del matrimonio entre Fosco Bolsón y Rubí Bolger, tiene también dos hermanos Dora y Dudo Bolsón.
Drogo es primo segundo de Bilbo Bolsón. Drogo se casó con Prímula Brandigamo, doce años mayor que ella, y tuvieron un solo hijo, Frodo Bolsón. Después de casarse, eran frecuentemente invitados a Casa Brandi, donde reside la familia de su mujer.

Siendo Frodo un niño aún, estaban de visita en Casa Brandi con su suegro, el viejo señor Gorbadoc, cosa que hacían a menudo (pues Drogo era de muy buen comer, y la mesa del viejo Gorbadoc estaba siempre bien servida), y salió a navegar junto a Prímula por el río Brandivino; se ahogaron él y su mujer. Las malas lenguas comentaron que fue el peso de Drogo lo que hizo zozobrar la embarcación, otras dicen que ella lo empujó y que él tiró de ella y la arrastró al agua, pero nadie sabe con certeza lo que pasó en realidad ese día.

Hobbits
Personajes de El Señor de los Anillos